Municipio de Akron puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Akron (condado de Peoria, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Peoria.
 Municipio de Akron (condado de Tuscola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Tuscola.
 Municipio de Akron (condado de Big Stone, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Big Stone.
 Municipio de Akron (condado de Wilkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wilkin.